Воскресе́ние ( — анастазис) — многозначный термин.

Значения 
 Воскрешение мёртвых — общая концепция.
 
 Воскресение из мёртвых в авраамических религиях мира:
 Воскресение Иисуса Христа;
 Воскресение в исламе;

Организации 
 «Воскресение» («Воскресенья») — религиозно-философский кружок в Петрограде (Ленинграде; 1917—1928).
 «Воскресение» — христианско-демократическая партия, инициированная И. С. Прохановым, лидером евангельских христиан России (1917).

В культуре

В литературе 
 «Воскресение» — роман Льва Толстого;

В музыке 
 «Воскресение» — сочинение австрийского композитора Густава Малера.
 «Воскресение» — рок-группа.

Фильмы

См. также 
 ВоскресенЬе — день недели